Mahala peut désigner :

Toponyme

Mahala, un village situé dans la municipalité de Breza, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Mahala, un village situé dans la municipalité de Kalesija et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Mahala, un village situé dans la municipalité d'Osmaci et dans la République serbe de Bosnie ;
 Mahala, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;

Mahala, nom de lieux en Californie ;

Mahala, un village situé dans la municipalité de Podgorica.

Autres 
 Mahala, un prénom féminin d'origine nord-amérindienne ou également hébreu et arabe qui signifierait "tendresse" ; 
 nom de la plante "mahala mat" aussi appelée en anglais squaw carpet.
 Mahala est un mot utilisé dans le sikhisme pour désigner, adjoint d'un chiffre, l'auteur des versets lus du Guru Granth Sahib, le livre saint des sikhs.

Divers 
Le Mahala Raï Banda est un orchestre rom de Roumanie, basé à Bucarest.